Bangassou ist eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik mit 31.553 Einwohnern (2003). Sie ist die Hauptstadt der Präfektur Mbomou im Süden des Landes und Sitz des Bistums Bangassou. Sie liegt am rechten Ufer des Mbomou, der die Grenze zur Demokratischen Republik Kongo darstellt.

Verkehr 
Bangassou liegt an der Route Nationale 2, die von Bangui über Bangassou bis in den äußersten Osten des Landes an die Grenze zum Südsudan führt. Die Entfernung nach Bangui beträgt etwa 730 km. Über eine Fähre ist die kongolesische Nachbarstadt Ndu und die dort endende Nationalstraße 4 erreichbar. Einige Kilometer nordwestlich der Stadt liegt der Flugplatz Bangassou.

Geschichte 
Früher war Bangassou auch Regierungs- und Verwaltungssitz des Sultanats Bang Assu, welches im späten 18. Jahrhundert gegründet wurde. Ab 1890 war die Region Bangassou Teil des belgischen Kongo-Freistaates, 1894 wurde es an die Franzosen übertragen und in die Kolonie Französisch-Äquatorialafrika integriert.

Im Jahr 2013 nahmen Séléka-Rebellen die Stadt ein. Vom 3. bis 16. Januar 2021 war die Stadt erneut unter der Kontrolle von Rebellen, wohl im Auftrag von François Bozizé, weil dieser nicht zur Präsidentschaftswahl in der Zentralafrikanischen Republik 2020/21 antreten durfte. Ein Großteil der Bevölkerung floh ins Nachbarland Kongo. Nach einem Ultimatum der UN-Truppen zogen die bewaffneten Kräfte schließlich wieder ab.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
In Bangassou geboren wurden:
 Bernard Ayandho (1930–1993), Premierminister der Zentralafrikanischen Republik
 Simon Narcisse Bozanga (1942–2010), Premierminister der Zentralafrikanischen Republik
 André Nzapayeké (* 1951), Premierminister der Zentralafrikanischen Republik

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Zentralafrikanischen Republik
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit